Фурне може да се односи на:

 Фурне (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Фурне (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Фурне Бланшрош, насељено место у Француској, у департману Ду
 Фурне Лујзан, насељено место у Француској, у департману Ду